Шуньи (顺义) — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР).
 Олимпийский аквапарк Шуньи (顺义奥林匹克水上公园) — спортивный комплекс в Пекине.